Jolivet kan syfta på följande:

 Jolivet, Meurthe-et-Moselle – en kommun i nordöstra Frankrike
 André Jolivet – en fransk tonsättare (1905–1974)